Nasrallah steht für:

 Nasrallah (Tunesien), Stadt und Delegation im Gouvernement Kairouan

Nasrallah ist der Familienname folgender Personen:
 Danah Al-Nasrallah (* 1988), kuwaitische Leichtathletin
 Emily Nasrallah (1931–2018), libanesische Schriftstellerin
 Hassan Nasrallah (* 1960), libanesischer Politiker und Generalsekretär der Hisbollah
 Ibrahim Nasrallah (* 1954), jordanisch-palästinensischer Schriftsteller und bildender Künstler